Жа́риков — русская фамилия.

Известные носители 
 Жариков, Анатолий Максимович (1920—1979) — Герой Советского Союза.
 Жариков, Андрей Дмитриевич (1921—2005) — советский писатель, поэт.
 Жариков, Вилен Андреевич (1926—2006) — советский и российский учёный.
 
 Жариков, Владислав Владимирович (род. 1994) — российский игрок в пляжный футбол.
 Жариков, Герман (род. 1935) — советский хоккеист, тренер.
 
 Жариков, Евгений Ильич (1941—2012) — советский и российский актёр.
 
 Жариков, Леонид Михайлович (1911—1985) — советский писатель.
 
 Жариков, Пётр Павлович (1888—1969) — русский советский актёр.
 Жариков, Сергей Алексеевич (род. 1956) — советский и российский рок-музыкант, создатель группы «ДК».

 Жарикова, Галина Валентиновна (род. 1941) — советский спортивный стрелок.

См. также